Байвель (Байбель) — єврейське прізвище.

Відомі носії 

 Байвель (Байбель) Йосиф-Бер Мойшевич Янкельович (Якович) — український вчений, кандидат технічних наук, випускник Київського політехнічного інституту.
 Байвель Леопольд Петрович — радянський вчений.
 Байвель Поліна Леопольдівна (1966 р.н.) — британський інженер і вчений українського походження, професор оптичних комунікацій та мережі на кафедрі електроніки і електротехніки в університетському коледжі Лондона.

Див. також 

 Байваль

Примітки